Il singolare  del Kazan Kremlin Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Michał Przysiężny ha battuto in finale 7–6(5), 6–4 Julian Reister.

Teste di serie

  Julian Reister (finale)
  Michał Przysiężny (campione)
  Jurij Ščukin (quarti di finale)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

 Ivan Serheev (secondo turno, retired)
 Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)
 Konstantin Kravčuk (quarti di finale, retired)
 Pavol Červenák (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kazan Kremlin Cup 2010